Turtle Islet – wysepka położona w pobliżu północnych brzegów Australii, w Grupie Wysp Sir Edwarda Pellew, w Zatoce Karpentaria, część Terytorium Północnego.

Powierzchnia wyspy wynosi 120 000 m². Charakter nizinny; wybrzeże: zachodnie i południowe – piaszczyste, wschodnie i północne – skaliste.

Czas: GMT +9:30 h; według czasu polskiego: +8:30 h.

Jest niezamieszkana.

Przypisy

Bibliografia 
 Google Maps
 http://www.tide-forecast.com/locations/Turtle-Islet-Australia
 http://www.bonzle.com/c/a?a=p&p=279443&cmd=sp
 http://wikimapia.org/20019688/Turtle-Islet

Wyspy Terytorium Północnego
Wyspy morza Arafura
Zatoka Karpentaria